Calendar ist die englische Bezeichnung verschiedener Terminverwaltungs-Programme:
 Google Kalender, Google
 Kalender (Software), Apple
 Windows Kalender, Windows

Filme:
 Calendar (1993), kanadisch-deutsch-armenischer Spielfilm von Atom Egoyan
 Calendar (2009), indischer Spielfilm von Mahesh
 Calendar (2018), indischer Spielfilm von Himjyoti Talukdar

Siehe auch:
 iCalendar, Datenformat zum Austausch von Kalenderinhalten
 vCalendar, Industriestandard zum Austausch von Kalenderdaten
 Calendar Lake, See der ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands
 Kalender (Begriffsklärung)